Op Roland Garros 2021 speelden de mannen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 30 mei tot en met zondag 13 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger Rafael Nadal uit Spanje was het derde reekshoofd.

Er was één Belgische deelnemer:
 David Goffin (reekshoofd 13)

Eén Nederlandse man speelde mee:
 Botic van de Zandschulp wist zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel te veroveren

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021